Рівняння Греда — Шафранова — рівняння рівноваги плазми у токамаку. Це рівняння отримане В. Д. Шафрановим у 1957 році і незалежно Г. Гредом і Г. Рубіним у 1958.

У циліндричних координатах воно має вигляд:
 ,
або
 ,

де:
  — магнітний потік через зовнішню полоїдну перегородку;
  — полоїдний струм;
  — тиск плазми;
  — магнітна стала.

Індукція магнітного поля:
 
Густина струму:

Література 
 К.В.Брушлинский,  В.В.Савельев. Магнитные ловушки для удержания плазмы. Мат. Моделирование, т.11 N 5, 1999, стр.3-36.
 Физическая энциклопедия, Т. 5, Тороидальные системы
 T. J. M. Boyd, J. J. Sanderson The physics of plasmas
 Kenrō Miyamoto Plasma physics and controlled nuclear fusion
 Masahiro Wakatani Stellarator and heliotron devices

Фізичні закони і рівняння
Фізика плазми